Чемпионат Египта по футболу 1993/1994 — 37-й чемпионат Египта, проходивший с 3 сентября 1993 года по 18 июня 1994 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Египта 1993/1994 на angelfire.com
 Чемпионат Египта 1993/1994 на rsssf.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет
1994 год в Египте
1993 год в Египте
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994